En électromagnétisme, le théorème de Gauss permet de calculer le flux d'un champ électrique à travers une surface fermée connaissant les charges électriques qu'elle renferme.

Théorème de Gauss appliqué au champ électrique 
Le théorème de Gauss est la forme intégrale de l'équation de Maxwell-Gauss, . À l'aide du théorème de la divergence, il vient :
,
,
où
  est le flux du champ électrique à travers une surface fermée  contenant un volume ,
  est la permittivité du vide,
  est la densité volumique de charge dans le volume,
  est un élément de surface,
  est un élément de volume,
  est la charge totale comprise à l'intérieur du volume.
Le théorème de Gauss trouve son utilité pour calculer le champ électrique en un certain point, calcul qui serait plus complexe si la loi de Coulomb était utilisée. Il faut toutefois que la répartition des charges présente une symétrie et que la surface de Gauss choisie soit adéquate. C'est une propriété générale en physique provenant du principe de Curie : les effets ont, au moins, les mêmes symétries que les causes.

Théorème de Gauss appliqué au champ gravitationnel 

Il est également possible de définir un théorème de Gauss appliqué cette fois-ci au flux du champ de gravitation  à travers une surface fermée  contenant un volume  :

,
où  est la constante de gravitation universelle,  est la densité de masse du milieu et  est la masse totale comprise à l'intérieur du volume.

Voir aussi 

 Surface de Gauss
 Théorème de la divergence
 Théorème de Gauss (gravitation)
 Théorème de Stokes

Électrostatique
Gauss
Theoreme d'electromagnetisme